Севрюки — етнографічна група.
 Севрюки — село в Україні, у Красилівському районі Хмельницької області.
 Севрюки — село в Білорусі, у Барановицькому районі Берестейської області.